Daniel Beaulieu (né le  à Grand-Mère au Québec, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier gauche. Il a été repêché par les Rangers de New York et a évolué, entre autres, avec les Jaros de la Beauce.

Biographie

Carrière de joueur 
Daniel Beaulieu joue son hockey junior avec les Remparts de Québec durant 4 saisons. Il porte le numéro 17 avec cette équipe. À sa première saison, il marque 18 buts et produit 42 points en 1971-1972. Durant cette année, les Remparts se rendent en finale de la Coupe du président devant les Royals de Cornwall et perdent cette finale en 6 parties. 

L'année suivante, Beaulieu commence sa deuxième saison avec les Remparts. Il augmente considérablement sa production pour l'équipe. Beaulieu produit 32 buts et 79 points. Dans cette équipe, il y a de futurs joueurs professionnels comme André Savard , Guy Chouinard et Réal Cloutier. Avec cette équipe, il remporte la Coupe du Président. Durant ces séries, il produit 5 points dans un match contre les Ducs de Trois-Rivières dans une victoire de 11-2 contre les Ducs. Dans une autre partie, le , Beaulieu produit 4 buts dans une autre victoire des Remparts 16-2 contre Trois-Rivières.

Pour la saison 1973-1974, Beaulieu performe et produit 45 buts et 104 points. Durant cette saison, il connaît sa meilleure soirée de sa carrière junior, le , en produisant 6 points dont 4 buts dans une victoire de 13 à 5 contre les Castors de Sherbrooke. Durant les séries, ils remportent une deuxième Coupe du Président. Durant le tournoi de la Coupe Memorial, il produit 2 buts et 3 points.

À sa quatrième saison avec les Remparts, Beaulieu est maintenant un vétéran et prend la relève de plusieurs ayant quitté pour des carrières professionnelles. Beaulieu connaît la saison de sa carrière en produisant 49 buts et 126 points pour être le meilleur buteur et pointeur de l'équipe. Il ne peut mener son équipe à une autre Coupe du Président, car son équipe perd au premier tour contre les Saguenéens de Chicoutimi.

Durant l'été de 1975 a lieu le repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey et Beaulieu est repêché par les Rangers de New York en , le  rang au total. Cette année-là, Wayne Dillon et Doug Soetaert sont repêchés par cette équipe.

N'ayant pu se tailler une place avec l'équipe de New York, Beaulieu signe avec la nouvelle équipe professionnelle des Jaros de la Beauce de la North American Hockey League. Durant les séries éliminatoires de 1976, Beaulieu permet à son équipe de remporter le premier tour contre les Nordiques du Maine. Dans le match de la victoire décisive, il produit deux buts et 4 points et est l'étoile du match.  

L'année suivante, en 1976-1977, il demeure dans cette même ligue mais évolue avec les Nordiques du Maine. Il ne sera avec cette équipe que pendant la deuxième moitié de la saison où il produit 12 buts et 32 points. Durant l'année, il change de ligue et d'équipe et s'aligne avec les Generals de Greensboro de la Southern Hockey League. Il produit 37 points en 40 parties. Après cette dernière saison, il prend sa retraite du hockey.

Vie personnelle 
Beaulieu est le père du joueur de hockey Jonathan Beaulieu qui a évolué avec l'Océanic de Rimouski.

Après sa carrière de hockeyeur, il est devenu représentant pour la brasserie canadienne Molson  dans la région de la ville de Québec. 

Il a évolué dans plusieurs matchs incluant des anciens joueurs de la LNH. Il a évolué dans un match incluant les anciens joueurs des Nordiques de Québec contre ceux des Jaros de la Beauce en 1995. Durant ce match, il évolue avec d'anciens coéquipiers de cette équipe beauceronne tels que Wally Weir, Peter Folco, Gordon Talbot, Jean-Luc Duquette et Richard Grenier.

Daniel Beaulieu est un grand amateur de pêche. Il a été à la pêche avec le journaliste André A. Bellemare, le présentateur télé Claude Mercier ainsi que son ancien coéquipier chez les Remparts de Québec, André Savard.

Hommages 
Le , Daniel Beaulieu et son ancien coéquipier Michel Brière des Remparts de Québec ont été parlés aux joueurs de l'Océanic de Rimouski en guise de motivation avant la partie finale de la Coupe Mémorial de l'an 2000. Parmi les joueurs de l'Océanic, son fils, Jonathan Beaulieu était présent.

Le , Daniel Beaulieu et son ancien coéquipier Richard Nantais ont été honorés avant la partie de leur ancienne équipe junior, les Remparts de Québec contre les Sea Dogs de Saint-Jean. Ils ont effectué la mise au jeu protocolaire.

Statistiques 

|-
| 1971-1972 || Remparts de Québec || LHJMQ ||46 ||18 ||24 ||42 ||32 ||15 ||3 ||6 ||9 ||4
|-
| 1972-1973 || Remparts de Québec || LHJMQ ||64 ||32 ||47 ||79 ||53 ||14 ||9 ||11 ||20 ||14
|-
| 1973-1974 || Remparts de Québec || LHJMQ ||70 ||45 ||59 ||104 ||48 ||12 ||4 ||8 ||12 ||4
|-
| 1974-1975 || Remparts de Québec || LHJMQ ||72 ||49 ||77 ||126 ||24 ||6 ||3 ||5 ||8 ||13
|-
| 1975-1976 || Jaros de la Beauce ||NAHL ||68 ||28 ||44 ||72 ||32 ||14 ||8 ||19 ||27 ||6
|-
| 1976-1977 || Nordiques du Maine ||NAHL ||33 ||12 ||20 ||32 ||14 ||10 ||2 ||4 ||6 ||0
|-
| 1976-1977 || Generals de Greensboro ||SHL ||40 ||13 ||24 ||37 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

Palmarès 
 Ligue de hockey junior majeur du Québec
 Champion de la Coupe du président en 1973 et 1974 avec les Remparts de Québec.

Références 

Naissance en avril 1955
Naissance au Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Remparts de Québec
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Nordiques du Maine
Joueur des Generals de Greensboro (EHL)
Joueur des Jaros de la Beauce